Дейфонтес () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Монтес. Занимает площадь 40 км². Население — 2528 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Excmo. Ayuntamiento de Deifontes
 Situación de Deifontes

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады